Der ICC Men’s T20 World Cup (bis 2018 ICC World Twenty20) ist das Weltmeisterschaftsturnier im Twenty20 Cricket für Männer. Es wird durch den ICC veranstaltet und fand erstmals im Jahr 2007 statt. Seit 2009 wird ebenfalls ein heute als ICC Women’s T20 World Cup bekannter Wettbewerb für Frauen ausgetragen. Rekordsieger des Turniers sind England und die West Indies mit jeweils zwei Titeln. Australien, Indien, Pakistan und Sri Lanka waren je einmal erfolgreich.

Geschichte 
Bis 2016 wurde das Turnier mit jeweils 8 bzw. 10 Teams ausgetragen, wobei im letzteren Fall alle Nationen mit Test-Status vertreten waren und durch einige Qualifikanten ergänzt wurden. Ab 2020 sind die ersten 10 Teams der ICC T20I Championship für das Turnier qualifiziert und werden durch 6 Qualifikanten ergänzt. Ab 2024 soll das Turnier auf 20 Mannschaften erweitert werden. Am 16. November 2021 wurden die Austragungsorte zwischen 2024 und 2030 bekanntgegeben.

Sieger

Abschneiden der Mannschaften

Weblinks 
 ICC World Twenty20 auf der ICC-Website

Einzelnachweise